Yankelevich puede referirse a:

Jaime Yankelevich (1895-1952), empresario de medios de comunicación argentino, nacido en Bulgaria;
Samuel Yankelevich, su hijo, (1921-1998), productor y empresario de TV;
Gustavo Yankelevich, su nieto, (1949-),  productor y empresario de TV;
Romina Yankelevich, su bisnieta, más conocida como Romina Yan (1974-2010), actriz; o
Tomás Yankelevich, su bisnieto, (1977-), productor y director de cine.